L’Art de vérifier les dates («Искусство проверять даты исторических событий») — историческое исследование, опубликованное в 1750 году Шарлем Клемансе (Charles Clémencet), Мором Дантином (Maur Dantine) и Урсеном Дюраном (Ursin Durand), учёными монахами-бенедиктинцами из конгрегации Святого Мавра.

Полное название — L'Art de vérifier les Dates ou faits historiques des chartes, des chroniques, et anciens monumens depuis la naissance de Jésus-Christ, par le moyen d'une table chronologique, où l'on trouve les années de Jésus-Christ et de l'Ere d'Espagne, les Indictions, le Cycle pascal, les Pâques de chaque année, les Cycles solaires et lunaires. Avec un Calendrier perpétuel, l'Histoire abrégée des conciles, des papes, des empereurs romains, grecs, français, allemands et turcs ; des rois de France, d'Espagne et d'Angleterre, d'Écosse, de Lombardie, de Sicile, de Jérusalem, etc., des ducs de Bourgogne, de Normandie, de Bretagne ; des Comtes de Toulouse, de Champagne et de Blois par des religieux bénédictins de la congrégation de Saint Maur.

Вторая версия опубликована в 1770 году в формате In folio под редакцией Франсуа Клемана, с укороченным названием L'Art de vérifier les dates historiques, des chartes, des chroniques et autres monumens, depuis la naissance de J.-C., par François Clément.

Третье издание в трёх томах in folio (1783, 1784, 1787), под названием L'Art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes, des chroniques, et autres anciens monumens, depuis la naissance de Notre-Seigneur, par le moyen d'une table chronologique, par François Clément.

Эта третья версия в 1818 году была переиздана Николя Витоном де Сент-Алле (Nicolas Viton de Saint-Allais) в меньшем формате в 18 томах, плюс добавочный том с таблицами.

В 1837 году М. де Сент-Алле (M. de Saint-Allais) выпустил 16-томное издание L’Art de vérifier les dates с добавлением информации за период 1770-1818 годы.

Источники 
 

Исторические сочинения